Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 1993 was het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1993. Op dit kwalificatietoernooi waren uiteindelijk 11 teams actief. Een aantal landen trok zich terug zonder een wedstrijd te spelen. Op het toernooi werd gewerkt via een knock-outsysteem, waarbij de twee landen steeds een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar spelen. De drie winnaars mogen deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal dat gespeeld wordt in Japan.

Gekwalificeerde landen
De landen die zich voor het wereldkampioenschap gekwalificeerd hebben zijn:

Wedstrijden

Voorronde

Senegal kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Mauritius kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Guinee-Bissau kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Eerste ronde

Ghana kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Nigeria kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Algerije kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tunesië kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Egypte kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Mali kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Ghana kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Nigeria kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Tunesië kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi op basis van meer uitdoelpunten.

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 1993